Rio Huallaga, fiume del Perù affluente del Marañón
Provincia di Huallaga, provincia del Perù nella regione di San San Martín
Valle del Huallaga, valle nel nord del Perù nei pressi del fiume omonimo